Martijn Wydaeghe, né le  à Iseghem, est un copilote belge de rallye automobile.

Biographie 
Martijn Wydaeghe a débuté sa carrière de copilote en 2012 au TAC Rally. Il dispute sa première manche en championnat du monde des rallyes l'année suivante avec le rallye de France-Alsace au côté de Philip Cracco.

En compagnie de Freddy Loix, il a disputé de nombreux de tests de développement pour Škoda Motorsport et Michelin.

En 2016, il rejoint le Hyundai Motorsport au côté du pilote coréen Chewon Lim.

En 2018, Wydaeghe s’associe avec Guillaume de Mevius pour un programme soutenu par la fédération belge. Le binôme évolue en WRC-2 la saison suivante, et participera postérieurement à la .

Fin 2019, il prend part au Monza Rally Show en formant un duo avec Craig Breen au sein de l'équipe Hyundai.

Début 2021, il est annoncé à quelques jours du rallye Monte-Carlo que Thierry Neuville se sépare de son copilote Nicolas Gilsoul. Le pilote belge déclare alors que c'est Martijn Wydaeghe qui officiera à ses côtés. La nouvelle paire dispute ainsi l'entièreté de la saison 2021 du WRC, terminant  du championnat après avoir remporté deux épreuves. Le copilote originaire des Flandres a pris des cours de français durant la saison, devant lire ses notes dans cette langue. L'association se poursuit en 2022 dans une saison dominée par la paire formée par Kalle Rovanperä et Jonne Halttunen, malgré un gros accident lors de tests de pré-saison où Wydaeghe subit une fracture de la clavicule.

Victoires

Victoires en championnat du monde des rallyes

Résultats détaillés en championnat du monde des rallyes

Notes et références

Liens externes 

Copilote de rallye belge
Naissance en septembre 1992